Гайя (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 39,6 км². Население — 177 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Обслуживается аэропортом «Гайя».

См. также 
 Гайа

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento 
 
 Mapa de Gaià en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны